— японське прізвище.

Відомі носії 
 Хаясі Йосікі (р.1965) — музикант, пісняр та продюсер.
 Хаясі Кеко (1930) — письменниця.
 Хаясі Сендзіро (1876–1943) — генерал, прем'єр-міністр
 Хаясі Тадасі (1850–1913) — дипломат.
 Хаясі Тадатака (1848–1941) — даймьо.
 Хаясі Тюсіро (1920–2010) — астроном.
 Хаясі Радзан (1583–1657) — мислитель, законодавець, поет.

Інше 
 Хаясі (музичний інструмент) — японський музичний інструмент, подібний на флейту.

Див. також 
 Лінь (прізвище) — аналог в китайській мові.